Манокальцати () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.

Население составляет 3096 человек, плотность населения составляет 387 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 83030. Телефонный код — 0825.

Покровителем населённого пункта считается святой Апостол Марк. Праздник ежегодно празднуется 25 апреля.

Ссылки